Армашская епархия Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая аббатская епархия  Армянской Апостольской церкви в составе Константинопольского патриархата.

История 
В 1911 году в юрисдикцию Армашской епархии входили территории Измитского санджака и Базаркэойской казы Османской империи.

По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 5.000, число общин - 3.

Епархия имела 3 церкви.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви